Unitarismus (von ) steht für:

 das Streben nach einem Einheitsstaat bzw. Bestreben innerhalb eines Staatenbundes oder Bundesstaates, die Zentralmacht zu stärken
 Unitarismus (Religion)
 medizinischer Unitarismus, siehe Ernst Neumann (Mediziner) #Hämatologische Studien, Blutpigmente

Siehe auch:
 Unitarier